Ljeskovac je lahko:
 Ljeskovac, Bijeljina (Bosna in Hercegovina)
 Ljeskovac, Dvor (Hrvaška)